Stationsbuurt (plaats) een gehucht nabij Rilland in Zeeland. Zo genoemd vanwege het station Rilland-Bath.

 Stationsbuurt (Antwerpen), een wijk in Antwerpen
 Stationsbuurt (Den Haag), een wijk in Den Haag
 Stationsbuurt (Haarlem), een buurt in Haarlem
 Stationsbuurt (Sneek), een wijk in Sneek in Friesland
 Stationsbuurt (Zwolle), een buurt in Zwolle